Bill Rogers peut faire référence à:

, footballeur universitaire et basketteur pour les South Carolina Gamecocks
 (1985), coureur libérien
, pédagogue australien
 (1893–1918),  footballeur australien
 (1954), membre de la Chambre des représentants du Michigan (2009-2012)
 (1887–1971), membre du Conseil législatif néo-zélandais (1940–1950)
, doubleur basé à New York
Bill Rogers (1951), golfeur américain
 (1906–1984), musicien guyanais, né Augustus Hinds

Voir aussi
 Billie Rogers (1917–2014),  trompettiste de jazz de big band née Zelda Louise Smith
William Rodgers
William Rogers